Grote rietrat
 Kleine rietrat